A 2004–2005-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvenharmadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1–8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak. A 3–4. és 5–8. helyen az alapszakaszban elért helyezés rangsorolt. A 9–14. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért

9–14. helyért

Díjak 

Kosárlabda-bajnokság évei
2004 a kosárlabdában
2005 a kosárlabdában